Veitsgraben ist ein Gewässername:

 Veitsgraben (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat entlang der Grenze von Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, zur kreisfreien Stadt Ansbach, beide Bayern
 Veitsgraben (Hammerbach), rechter Zufluss des Hammerbachs (zum Trutenbach) in Westgartshausen, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Veitsgraben (Weißer Main), linker Zufluss des Weißen Mains in Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Veitsgraben (Zwergwörnitz), rechter Zufluss der Zwergwörnitz (zur Wörnitz) durch Weidelbach, Stadtteil Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayerndesgleichen einige direkte und indirekte Zuflüsse von ihm; flussabwärts:
 ein direkter und ein indirekter Zufluss des Härtlesbächles, linker Zufluss an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg bei Reuenthal, ein Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern; flussabwärts
 Veitsgraben, anderer Name des rechten Hauptstrang-Oberlaufs des Härtlesbächles bis zum Härtlesweiher bei Gaisbühl, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Veitsgraben (Mühlgraben Reuenthal), linker Zufluss des Mühlgrabens Reuenthal (linker Teilungsast des Härtlesbächles) an der Landesgrenze zu Bayern bei Gaisbühl, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Veitsgraben (Veitsgraben), rechter Zufluss unmittelbar vor dem Abgang des Alten Veitsgrabens
 Alter Veitsgraben, rechter Teilungslauf bis zur Neumühle vor Weidelbach